Le terme ligne 221 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 221 des chemins de fer belge
 Ligne 221 des lignes ferroviaires en Suisse

Voir aussi 
 
 221 (nombre)

221